Melo (Uruguay), een stad in het noordoosten van Uruguay
 Melo (Gouveia), een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
 Melo (geslacht), een slakkengeslacht

Personen
Fatima Moreira de Melo, een Nederlandse hockeyspeelster
Felipe Melo, een Braziliaanse voetballer
Marcelo Melo, een Braziliaanse tennisser
Pedro Américo de Figueiredo e Melo, een Braziliaanse kunstschilder

Zie ook 
Mélo (doorverwijspagina)